Виктор Ильич Мищевич (1924—2011) — советский государственный деятель, первый заместитель министра нефтяной промышленности СССР (1977—1980). Заслуженный деятель науки и техники РСФСР. Дважды лауреат Государственной премии СССР (1971, 1983).

Биография 
Родился в 1924 году.

С 1942 года призван в ряды РККА и направлен в действующую армию. С 1942 по 1945 годы участник Великой Отечественной войны — гвардии красноармеец, водитель офицера связи 80-го гвардейского миномётного полка, воевал на 2-м Украинском фронте. В 1947 году демобилизовался из рядов Советской армии.

С 1947 по 1952 годы обучался в Уфимском нефтяном институте. С 1952 года работал в конторе бурения, треста «Альметьевбурнефть» объединения «Татнефть» — старшим инженером, начальником участка, начальником производственно-технического отдела и главным инженером. С 1958 по 1960 годы — начальник отдела бурения Управления нефтяной промышленности Татарского Совета народного хозяйства.

С 1960 по 1963 годы — главный инженер и управляющий трестом «Татбурнефть». С 1963 года — заместитель начальника объединения «Татнефть». С 1965 по 1970 годы — начальник Главного технического управления и член Коллегии Министерства нефтяной промышленности СССР. Как начальник главка В. И. Мищевич курировал работы научно-исследовательских институтов, конструкторских бюро нефтяного профиля, создание новых институтов, новых направлений научных исследований и финансирование отраслевой науки.

С 1970 года В. И. Мищевич был назначен заместителем министра, а с 1977 по 1980 годы являлся первым заместителем министра нефтяной промышленности СССР. В 1971 году защитил кандидатскую диссертацию по теме: «Исследование поглощаемых пластов при бурении скважин и разработка мероприятий по их изоляции : на примере нефтяных месторождений Татарской АССР».

С 1980 по 1983 годы — начальник отдела нефтяной и газовой промышленности Госплана СССР. С 1983 по 1987 годы — начальник отдела нефти и газа и член Коллегии Госкомитета СССР по науке и технике.

С 1988 года вышел на пенсию, но продолжал работать консультантом в Всесоюзном научно-исследовательском и проектно конструкторском институте по проблемам освоения нефтяных и газовых ресурсов и советником Минэнерго РФ, генеральным директором «Нефтегазшельфпроекта».

Библиография 

 Мищевич В. И. Исследование поглощаемых пластов при бурении скважин и разработка мероприятий по их изоляции : на примере нефтяных месторождений Татарской АССР / Москва, 1971 г. — 193 с.
 Мищевич В. И. Технико-экономический анализ энергоустановок и трансмиссионных систем в бурении и критерии их выбора / В. И. Мищевич, М. М. Хушпулян[!], И. Н. Сулханишвили. — Москва : ВНИИОЭНГ, 1973 г. — 121 с.
 Мищевич В. И. Справочник инженера по бурению / Под ред. В. И. Мищевича, Н. А. Сидорова. — Москва : Недра, 1973 г.
 Мищевич В. И. Гидродинамические исследования поглощающих пластов и методы из изоляции / Москва : Недра, 1974 г. — 207 с.
 Мищевич В. И. Новое в области буровых растворов и технологии их использования за рубежом / В. И. Мищевич, А. И. Булатов, Д. Г. Мамедов [и др.]. — Москва : ВНИИОЭНГ, 1975 г. — 41 с.
 Мищевич В. И. Некоторые вопросы морского бурения за рубежом [Текст] / В. И. Мищевич, А. И. Булатов, Д. Г. Мамедов и др. — Москва : ВНИИОЭНГ, 1975 г. — 63 с.
 Мищевич В. И. Разведка и эксплуатация морских нефтяных и газовых месторождений / В. И. Мищевич, Б. М. Логунцов, Н. П. Уманчик и др. — Москва : Недра, 1978 г. — 206 с.

Награды 

 Отечественная война II степени (06.04.1985)
 Медаль «За боевые заслуги» (13.11.1944)
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Заслуженный деятель науки и техники РСФСР

Премии 
 Государственная премия СССР в области науки и техники (1971 — «за создание и промышленное освоение комплексных буровых установовок и противовыбросного оборудования»)
 Государственная премия СССР в области науки и техники (1983 — «за создание и промышленное внедрение буровой установки БУ 3000 ЭУК для строительства кустов скважин, обеспечившей высокие темпы роста объёмов буровых работ и наращивание добычи нефти в Западной Сибири»)

Примечания

Литература 
 Профессионалы нефтегазовой отрасли: библиографический справочник / Ред сов.: Чеблаков Е. А., Рустамбеков Т. Ф., Гирбасов Г. П., Нефтяник. : 1996 г. — 532 с. — 306—307 с.
 Очерки истории нефтяной геофизики : факты, люди, воспоминания, размышления / Н. А. Савостьянов. — Москва : Евро-Азиатское географическое о-во (ЕАГО), 2006 г. — 367 с. — 21 см; ISBN 5-88942-061-5
  Ветераны: из истории развития нефтяной и газовой промышленности : [сборник] / Совет пенсионеров - ветеранов войны и труда, Нефтяная компания "Роснефть" ; [ред.: В. Д. Барановский и др.]. - Москва : Нефтяное хозяйство, 1991 - . - Характер док. указан в аннот... - Текст : непосредственный. Вып. 27. - 2014. - 255 с. : ил., портр. ; 20 см. - Ред. указаны на обороте тит. л. - 400 экз.. - ISBN 978-5-93623-010-3
 ГАРФ Р7523 105 151 « Указ Президиума Верховного Совета СССР, принятый 25 августа 1971 года, и материалы к нему /к протоколу № 14/ № 2074-VIII. Том 6»

Выпускники Уфимского государственного нефтяного технического университета
Нефтяники СССР